Cytofotometria – opracowana w 1936 przez Torbjörna Casperssona statyczna metoda badania krwi za pomocą cytofotometru, będącego połączeniem mikroskopu fluorescencyjnego ze spektrofotometrem UV.
 Cytofotometria impulsowa – histochemiczna metoda badania komórek, polegająca na automatycznej rejestracji sygnałów wysyłanych pod wpływem promieniowania UV przez przepływającą  zawiesinę komórek, których DNA został poddany reakcji ze związkami fluorescencyjnymi, za pomocą technik mikroskopowych.
 Cytometria przepływowa –  w wyniku opracowania metody zliczania i pomiaru wielkości komórek za pomocą licznika Coultera (która nie jest metodą fotometryczną) oraz dalszego rozwoju fluorescencyjnych metod przepływowych, w 1978 roku termin cytofotometria impulsowa zastąpiono terminem cytometria przepływowa, który szybko zyskał popularność.

Przypisy